Der Melbourne-Marathon ist ein Marathon, der seit 1978 in Melbourne in Australien stattfindet.

Neben dem Marathon werden auch ein Halbmarathon, ein 10-Kilometer-Lauf, ein 5-Kilometer-Lauf sowie ein 3-Kilometer-Walking ausgetragen.

Statistik

Streckenrekorde 
Marathon
 Männer: 2:10:47 h, Dominic Ondoro (KEN), 2014
 Frauen: 2:25:19 h, Sinead Diver (AUS), 2018

Siegerlisten 
Quellen: ausrunning.net.

Marathon

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website
 marathonguide.com

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb in Melbourne
Marathon mit Halbmarathon
Erstveranstaltung 1978
Laufveranstaltung in Australien